

Toponymes

Oxford House, communauté du Manitoba
 Première Nation d'Oxford House, ancien nom de la Nation crie de Bunibonibee

Homonymie de toponyme